XVIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с 25 августа по 4 сентября 1955 года в Сталинграде (РСФСР) на игровом стадионе.

В соревнованиях класса «А» приняло участие 10 команд из 4 союзных республик: РСФСР (ЦСК МО, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, «Локомотив» Москва, «Спартак» Ленинград, «Буревестник» Свердловск); УССР («Спартак» Киев, «Буревестник» Одесса); ГССР («Локомотив» Тбилиси); ЛатССР (ОДО Рига).

Соревнования проводились по круговой системе в 1 круг.

Четвёртый год подряд чемпионами стали армейские волейболисты из клуба ЦСК МО. Серебро удалось завоевать дебютантам — команде «Буревестник» Свердловск, бронзу сумели отстоять их одноклубники из Одессы — «Буревестник» Одесса.

Результаты 

Места киевского «Спартака» и тбилисского «Локомотива» в Чемпионате-1957 займут объединённые спортивные клубы Ленинграда и Куйбышева, «Даугава» Рига и «Спартак» Москва.

Медалисты 
 ЦСК МО (Москва): Гиви Ахвледиани, Е. Беляев, Мирон Винер, Владимир Гайлит, Николай Герасимов, Виталий Коваленко, Сергей Нефёдов, Константин Рева, Юрий Чесноков, Семён Щербаков. Тренер — Константин Жаров.

 «Буревестник» (Свердловск): В. Белотелов, В. Бусалаев, В. Дорофеев, Р. Имангалиев, Ю. Крюков, В. Кузнецов, В. Ландау, Л. Мильман, Д. Носов, Нил Фасахов, К. Штраубе. Тренер — Александр Кильчевский.

 «Буревестник» (Одесса): В. Базилевский, Марк Барский, Анатолий Закржевский, А. Киселёв, Н. Мандрыка, Георгий Мондзолевский, А. Овчарев, С. Титарчук. Тренер — Александр Дюжев.

Примечание

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1955 год в волейболе
Спорт в России в 1955 году
Чемпионаты СССР в 1955 году
Август 1955 года
Сентябрь 1955 года
Спортивные соревнования в Волгограде
1950-е годы в Волгоградской области